Dix-Neuf-Octobre ou XIX-Octobre ou 19-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

19 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, pendant la seconde Guerre mondiale :
 Le  : Rafle sur dénonciation de 39 résistants, par les Allemands, à Bort-les-Orgues en Corrèze.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 19 de Octubre ou Diecinueve de Octubre
 Espagne : événements non connus
 Avenida 19 de Octubre, à Zurgena en Andalousie.
 Calle 19 de Octubre ou Calle Diecinueve de Octubre, à Camarena en Castille-La Manche.
 Calle 19 de Octubre ou Calle Diecinueve de Octubre, à León en Castille-et-León.
 Calle 19 de Octubre ou Calle Diecinueve de Octubre, à Camarena en Castille-La Manche.
 Calle Diecinueve de Octubre, à Puerto Lumbreras dans la Région de Murcie.
 Calle 19 de Octubre ou Calle Diecinueve de Octubre, à San Pedro de Alcántara en Andalousie.
 Calle 19 de Octubre ou Calle Diecinueve de Octubre, à Yunclillos en Castille-La Manche.
 Mexique : événements non connus
 Calle 19 de Octubre, à Aguascalientes, dans l'État de Aguascalientes.
 Calle 19 de Octubre, à Ciudad Victoria, dans l'État de Tamaulipas.
 Calle 19 de Octubre, à Dolores Hidalgo, dans l'État de Guanajuato.
 Calle 19 de Octubre, à Linares, dans l'État de Nuevo León.
 Calle 19 de Octubre, à Monterrey, dans l'État de Nuevo León.
 Avenida 19 de Octubre, à , dans l'État de Tamaulipas.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
19